Урожай — продукція сільськогосподарських культур
 Урожай — українське видавництво сільськогосподарської літератури.

Урожай — присілок, Іглінський район, Башкортостан